Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2007 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme. Il a été remporté par Fabrizio Giovanardi, avec 10 victoires et 17 podiums. Le championnat constructeur a été remporté par Seat Sport UK, et le championnat des manufacturiers par Vauxhall. Quant aux Independants, le Trophée pilote a été remporté par Colin Turkington et le Trophée constructeur par le Team RAC.

Engagés

Résultats

Classement

Pilotes

Manufacturier

Écuries 

Note : * signifie une pénalité pour changement de moteur.

Sport automobile en 2007
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2007 au Royaume-Uni